VAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vava'u Lupepau'u (Tonga)